«Рапунцель: Новая история» (), (со второго сезона «Рапунцель: История Продолжается») () — американский анимационный телесериал, созданный студией «Disney Television Animation». Премьера состоялась 24 марта 2017 года. Показ сериала завершился 1 марта 2020 года.

Действие мультсериала разворачивается спустя полгода после событий оригинального мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» и продолжаются «Рапунцель: Дорога к мечте» повествует о приключениях принцессы Рапунцель, её возлюбленного Юджина, фрейлины Кассандры, хамелеона Паскаля и коня Максимуса.

Сюжет 
Продолжаются приключения Рапунцель и её друзей после событий «Рапунцель: Дорога к мечте». Прошло полгода с тех пор, как девушка вернулась домой и вновь обрела своих родителей. Совсем скоро должна состояться её коронация. Пока все во дворце готовятся к пышному торжеству, Рапунцель нужно усвоить множество жизненных уроков и разобраться с новыми для неё обязанностями Принцессы. Помогать Рапунцель в этом нелёгком деле будут её верные друзья.
Во втором сезоне Рапунцель с друзьями отправится в путешествие за своим предназначением.
Третий сезон официально является последним сезоном мультсериала.

Персонажи

Главные герои 
 Рапунцель () — любознательная, оптимистичная и альтруистичная девушка, принцесса, обладательница волшебных волос, до 18-ти лет жила в высокой башне, но однажды выбралась оттуда. Всегда ходит босиком.

 Флин Райдер/Юджин Фицерберт () — более известный как Флин Райдер, до встречи с Рапунцель имел весьма сомнительную репутацию главного вора в королевстве.

 Паскаль () — очаровательный хамелеон и лучший друг Рапунцель. Он готов на всё ради Принцессы и никому не даст её в обиду. Своё настроение он выражает при помощи смены цвета и мимики.

 Максимус () — конь начальника караула, который решил непременно изловить опасного преступника Флина Райдера. Благодаря ему Юджин познакомился с Рапунцель.

 Кассандра () — фрейлина Принцессы и дочь матушки Готель. Смелая и бескомпромиссная, воспитанная начальником караула, Кассандра становится для Рапунцель верной подругой и надёжной помощницей. Кассандра не только учит Принцессу всем тонкостям дворцового этикета, но и помогает ей поверить в себя и свои силы.

Ланс Туголук ( Strongbow) — лучший друг Юджина и бывший соучастник по преступлениям. Вместе с Юджином росли в приюте.

Второстепенные персонажи 
 Королева Арианна () — супруга Короля и мать Рапунцель.

 Король Фредерик () — король и повелитель королевства, в пределах которого происходят события сказки. Отец Рапунцель.

 Вэриан () — шестнадцатилетний парень. Добрый, уверенный в себе и весьма неуклюжий. Разбирается во всём, что связано с алхимией, а также неплохой изобретатель. Восхищался Флин Райдером. 

 Адира () — член братства Тёмного Королевства. Задача братства - не подпустить к лунному камню ни единой живой души. Однако Адира наоборот посвятила свою жизнь поиску солнечной капли и помогает Рапунцель и её команде дойти до заветного лунного камня.
 Зан Тири () — древняя могущественная колдунья, главная антагонистка сериала.

Производство 
3 июня 2015 года Disney Channel объявили, что сериал находится в разработке. 15 февраля 2017 года перед премьерой серии было объявлено, что сериал продлевается на второй сезон. В серии представлены новые песни от Алана Менкена, который написал песни для оригинального фильма, и Гленна Слейтера.

31 мая 2018 года было объявлено, что премьера второго сезона состоится 24 июня 2018 года, и что сериал также был продлён на третий сезон.  Кроме того, было также объявлено, что сериал будет переименован в «Рапунцель: История Продолжается».

Несмотря на то, что название сериала было изменено до выхода второго сезона, все сезоны сериала названы «Рапунцель: Новая история» на Disney+.

Список серий

Награды

Выход на видео 
«Рапунцель: Дорога к мечте» и ещё четыре эпизода, были выпущены на DVD 11 апреля 2017 года. Эпизод «Королева на день» был выпущен на DVD 12 декабря 2017 года, а 28 декабря 2021 года на Blu-ray были выпущены все серии мультсериала.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мультсериала
 

Диснеевские мультсериалы
Мультсериалы США, запущенные в 2017 году
Мультсериалы США, завершённые в 2020 году
Рапунцель (Disney)
Телесериалы Disney